Гидденс — фамилия. Известные носители:
 Гидденс, Джей Ар
 Гидденс, Энтони